Зузана Кучова (; родилась 26 июня 1982 года в Братиславе, ЧССР) — словацкая теннисистка.
 Победительница 12 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Зузана — одна из двух дочерей Йозефа и Алёны Кучовой. Её младшая сестра — Кристина - также профессиональная теннисистка.

Сёстры пришли в теннис по протекции отца, который сам тренирует. Зузана в спорте с 6 лет.

Во время матча словачка предпочитает действовать у задней линии. Любимое покрытие — хард.

В 2011-12-м годах из-за проблем с локтем 17 месяцев не выступала на соревнованиях профессионального тура.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (23)

Победы (8)

Поражения (15)

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 26 июня
Теннисисты Словакии
Родившиеся в Братиславе